Славко Белак је био југословенски и словеначки глумац.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.е_
|-
| 1953. || Скоројевићи || /
|-
| 1955. || Три приче || Ванек
|-
| 1955. || Тренуци одлуке || /
|-
| 1958. || Кала || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.е
|-
| 1960. || Акција || Полде
|-
| 1960. || -{L’enclos}- || Пинсон
|-
| 1962. || Наша кола || Поштар
|}

Спољашње везе 
 

Словеначки глумци
Југословенски глумци